Сезон Білоруської Екстраліги 2006—2007 — 15-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. Чемпіонат стартував 5 вересня 2006, а фінішував 27 березня 2007. У сезоні 2006—07 брали участь одинадцять  клубів.

Регулярний сезон

Плей-оф 

Найкращі бомбардири плей-оф: Максим Балмочних та Андрій Глібов обидва Динамо (Мінськ) по 13 очок.

Вища ліга 
Чемпіонат проходив з 8 вересня 2006 по 28 березня 2007.

Плей-оф 
Чвертьфінали
 Юніор (Мінськ) - Хімволокно-2 (Могильов) - 7:0, 7:3
 ХК Гомель-2 - ХК Металург-2 - 8:1, 8:0
 Хімік-СКА-2 - ХК Вітебськ-2 - 6:2, 4:6, 2:0
 Динамо-2 (Мінськ) - Керамін-2 - 2:1 (бул.), 2:1
Півфінали
 ХК Гомель-2 - Хімік-СКА-2 - 6:1, 3:1, 6:2
 Юніор (Мінськ) - Динамо-2 (Мінськ) - 3:5, 3:4 (бул.), 4:0, 2:6
Матч за 3-є місце
 Юніор (Мінськ) - Хімік-СКА-2 - 8:4, 6:1, 2:3, 4:2
Фінал
 ХК Гомель-2 - Динамо-2 (Мінськ) - 4:1, 6:3, 5:2

Джерела 
 Офіційний сайт   
 Архів  

2006—2007
Білорусь
Білорусь